Nuevo hace referencia a los siguientes artículos artículos:

Toponimia 
 Nuevo, barrio de Bayamón, Puerto Rico.
 Nuevo, barrio de Naranjito, Puerto Rico.
 Nuevo, lugar designado por el censo, en el condado de Riverside, California, Estados Unidos.
 .
 .
 .
 .

Arte 
 .

Arquitectura 
 .